Rumpi's muisspitsmuis
 Schallers muisspitsmuis